Чарлі Годж (,  28 липня 1933, Лашин —  16 квітня 2016, Ванкувер) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1949 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Окленд Сілс», «Ванкувер Канакс» та «Провіденс Редс».

Загалом провів 374 матчі в НХЛ, включаючи 16 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1956, 1958, 1959, 1960, 1965, 1966.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1964, 1965, 1967.
 Трофей Везіни — 1964, 1966.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1964.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Піттсбург Пінгвінс» — 1992 (як скаут).

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні воротарі
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Каліфорнія Голден-Сілс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти АХЛ
Померли у Ванкувері